

Cinema 
 Soul to Soul – film del 1913
 Soul to Soul – film del 1971 diretto da Denis Sanders

Musica 
 Soul to Soul – album di Stevie Ray Vaughan del 1985
 Soul to Soul – album di Tomoyasu Hotei del 2020